

Anno 
 1918 – (MCMXVIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1918 a.C.

Cinema 
1918 - I giorni del coraggio (Journey's End) – film del 2017 diretto da Saul Dibb

Matematica 
 1918 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1918 Aiguillon – asteroide della fascia principale del sistema solare